W Ukrainie
 Ławrów – wieś w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego
 Ławrów – wieś w rejonie łuckim obwodu wołyńskiego
 Ławrów – dawna gmina wiejska
 Ławrów – przystanek kolejowy

Osoby
 Petro Ławrów – ukraiński historyk
 Roman Ławrów – ukraiński poeta
 Leonid Iwanowicz Ławrów – etnolog